Конкурент — інформаційне агентство, що спеціалізується на регіональних новинах Луцька, Волині, а також України та світу.

Історія 
У листопаді 2015 року група журналістів створила регіональне видання, ТОВ "Інформаційне агентство «Конкурент» було зареєстроване 12 березня 2016 року, того ж року отримано Свідоцтво про державну реєстрацію ІА як суб'єкта інформаційної діяльності.

2018 року аґенція починає працювати для широкої аудиторії в межах Луцьку та Волині, до цього аґенція друкувала газету «Конкурент. Ділове видання Волині», яку було закрито. 2019 року видання почало виробництво відеоновин, 2021 року було створено телеканал «Конкурент TV».

5 серпня 2021 року Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення видала ліцензію на кабельне мовлення телеканалу.

Опис 
Основна спеціалізація аґенції — регіональні новини, політична аналітика, журналістські розслідування, інтерв'ю, репортажі. На сайті є розділ «7.40» — авторські тексти, що виходять за рамки новин. Всі матеріали публікуються українською мовою. В штаті працюють 11 працівників, на телеканалі — 15.

Директор компанії — Шкітер Тарас Ігорович, головний редактор з 2016 року — Лучик Андрій Олегович.

2016 року Лучик виграв суд у Головного територіального управління юстиції у Волинській області щодо доступу до публічної інформації.

Примітки 

Інформаційні агентства України
Культура Волинської області